Kinga Zbylut z domu Mitoraj (ur. 10 kwietnia 1995 w Zakopanem) – polska biathlonistka, olimpijka. Reprezentantka Polski w tej dyscyplinie sportu. Medalistka mistrzostw świata juniorów, zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy i mistrzostw Polski.

Życiorys 
W 2013 roku zdobyła złoty medal zimowego olimpijskiego festiwalu młodzieży Europy w rywalizacji biathlonistek w biegu sprinterskim na 6 kilometrów. W tym samym roku zdobyła także mistrzostwo Polski w biegu masowym kobiet na dystansie 12,5 kilometra. Latem 2013 roku została powołana do seniorskiej reprezentacji Polski w biathlonie.

W swojej karierze pięciokrotnie uczestniczyła w mistrzostwach świata juniorów, w tym trzykrotnie w rywalizacji juniorek młodszych – w 2011 najlepszą pozycją, jaką zajęła indywidualnie było 50. miejsce w sprincie, w 2013 12. pozycja w biegu indywidualnym, a w 2014 7. pozycja w sprincie. Poza tym w 2011 i 2013 zajmowała także 11. miejsce w rywalizacji kobiecych sztafet. Dwa razy z kolei brała udział w rywalizacji juniorek: w 2015 w biegu indywidualnym zdobyła srebrny medal, a rok później najlepszy wynik zanotowała w sprincie, gdzie była 17. Dwukrotnie uczestniczyła też w mistrzostwach Europy juniorów – w 2014 najlepszą pozycją jaką zajęła było 13. miejsce w sprincie i biegu pościgowym, a w 2015 indywidualnie najwyżej była 10. w biegu indywidualnym, a w sztafecie mieszanej wraz z polską reprezentacją zajęła 6. pozycję.

12 grudnia 2014 roku zadebiutowała w Pucharze Świata. Podczas zawodów w Hochfilzen wystartowała w sprincie, w którym zajęła 80. miejsce. Pierwsze punkty do klasyfikacji generalnej tego cyklu zdobyła 5 grudnia 2015 roku w Östersund, gdzie w sprincie zajęła 39. pozycję. 21 grudnia 2018, podczas zawodów w Novym Meście na Moravach, po raz pierwszy uplasowała się indywidualnie w czołowej „dziesiątce” Pucharu Świata, zajmując 8. lokatę w sprincie.

W 2017 wystartowała w mistrzostwach świata seniorów – indywidualnie startowała tylko w sprincie, gdzie była 67., a w rywalizacji zespołowej zajęła 7. lokatę w kobiecej sztafecie i 23. w sztafecie mieszanej. Dwukrotnie brała też udział w mistrzostwach Europy seniorów – w 2017 najwyżej uplasowała się na 36. pozycji w biegu indywidualnym, a rok później najlepszy rezultat indywidualny uzyskała w tej samej konkurencji, plasując się na 22. lokacie.

Jest żołnierzem Wojska Polskiego. Stawała na podium mistrzostw świata wojskowych. W 2018 zdobyła również brązowy medal mistrzostw świata w biathlonie letnim w rywalizacji sztafet mieszanych.

2 czerwca 2018 wzięła ślub, przyjmując nazwisko Zbylut.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata juniorów

Junior młodszy

Junior

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 

Polscy biathloniści na igrzyskach olimpijskich
Kobiety – żołnierze Wojska Polskiego
Szeregowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Zakopanem
Polskie biathlonistki